Gotear puede referirse a:
 La caída de gotas.
 Una modalidad de lluvia, de poca intensidad.
 La presencia de una gotera.
 Dripping, una técnica pictórica.